Юсо () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Кампоо-де-Юсо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.
 Мельгар-де-Юсо — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

См. также 
 ЮСО — группа однодомных южных сортов конопли посевной.